Mangelia exsculpta är en snäckart som först beskrevs av Watson 1881.  Mangelia exsculpta ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
exsculpta